Hub henviser til en af følgende artikler:

 Hub (datanetværk) er et netværksredskab til computere.
 USB-hub – til at sætte flere enheder til samme USB-port på en computer.
 Hub (luftfart) er et udtryk for en væsentlig lufthavn.